Roberts House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roberts House (Alabama), ID-Nr. 94000789
 Roberts House (Arizona), ID-Nr. 78003249
 Roberts House (Kansas), ID-Nr. 08000308
 Roberts House (Massachusetts), ID-Nr. 84002815
 Roberts House (Pennsylvania), ID-Nr. 75001674
 Roberts House (Wisconsin), ID-Nr. 86002311